6-я дивизия Национальной гвардии Украины, 6 дНГУ (). Управление дивизии (в/ч 2280, г. Чугуев).

История 
статья не закончена

Сформирована в июне 1992 года на базе управления 48 Ропшинской орд. Окт. Революции трижды Краснознаменной им. М.И. Калинина мсд, ранее выведенной из ЦГВ (Чехословакия).
В 1999 году передано ВС Украины и переформировано в управление 92-ю отдельную механизированную бригаду.

Структура дивизии 
  3 пНГУ (в/ч 4103, г. Харьков) – сформирован в 1995 г. на базе сформованого 4 полку (в/ч 4104) 2 дНГУ; 24.12.1998 г. приказом КНГУ № 365 переименован в 3 брНГУ; в 1999 г. передан ВС України и расформирована;
  17 пНГУ (в/ч 4117, г. Чугуев) – сформирован в 1992 г. на базе 265 гв. мсп 48-й мсд; 24.12.1998 г. приказом КНГУ № 365 переименован в 17 брНГУ; в 1999 г. передан ВС Украины и расформирована;
  18 пСпН НГУ (в/ч 2234, г. Чугуев) – сформирован в 1992 г. на базе 31 орб 48-й мсд; 24.12.1998 г. приказом КНГУ № 365 переименован в 18 брСпН НГУ; в 1999 г. передан ВС Украины и расформирована;
  19 пНГУ (в/ч 2262, г. Чугуев) – сформирован 30.06.1992 г. на базе 1335 мсп и учебного батальона 48-й мсд как учебный батальон 6 дНГУ; 17.01.1996 г. переформирован в 19 учебный пНГУ; 24.12.1998 г. приказом КНГУ № 365 переименован в 19 брСпН НГУ; в 1999 г. передана ВС Украины и расформирована;
  22 пНГУ (в/ч 2271, г. Чугуев) – сформирован в 1992 г. на базе 118 оисб 48-й мсд; 24.12.1998 г. приказом КНГУ № 365 переименован в 22 брНГУ; в 1999 г. передан ВС Украины и расформирована;
  оррСпН 6 дНГУ (в/ч 2280 «Д», г. Чугуев) – сформирована в 1995 г.;
 ? (в/ч 2285, г. Чугуев).

Командиры 
статья не закончена
 Марченко
 Фролов Владимир Васильевич
 Соймин Валерий Иванович

См. также 
 Национальная гвардия Украины
 48-я стрелковая дивизия
 92-я отдельная механизированная бригада (Украина)
бригада 262

Ссылки 
 Национальная гвардия Украины

Примечания 

Расформированные дивизии Украины